Wacław Jastrzębski (ur. 4 maja 1894), oficer kawalerii Wojska Polskiego
 Wacław Jastrzębski (ur. 20 maja 1894), oficer piechoty Wojska Polskiego
 Wacław Jastrzębski (ur. 14 września 1896), oficer lekarz Wojska Polskiego i Armii Krajowej